Кошелєва Альона Володимирівна (*1990) — народний депутат України, фракція Радикальної партія Олега Ляшка
 Кошелева Маргарита Миколаївна (1939—2015) — радянська і українська кіноакторка

 Кошелева — присілок, Заводоуковський міський округ, Тюменська область, Росія

Див. також 
 Кошелев